Bętkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Bętkowski (* 1951), polnischer Politiker und Abgeordneter des Sejm
 Nikodem Bętkowski (1812–1864), polnischer Arzt und Politiker